Institut für Zeitgeschichte steht für:
 Institut für Zeitgeschichte, wissenschaftliche Einrichtung zur Erforschung der Zeitgeschichte in München
 Institut für Zeitgeschichte der Universität Innsbruck
 Institut für Zeitgeschichte der Universität Wien
 Institut für Neuere Geschichte und Zeitgeschichte der Universität Linz

Siehe auch:
 Deutsches Institut für Zeitgeschichte (in der DDR)
 Schweizer Archiv für Zeitgeschichte, ein Teil des Instituts für Geschichte der ETH Zürich
 Forschungsstelle für regionale Zeitgeschichte und Public History der Universität Flensburg